Quilmes
Quilmes Atlético Club
Quilmes (cerveja)
Quilmes (partido)
Quilmes (povo)

Desambiguação